ONA pode se referir a:
 Organização Nacional de Acreditação
 Original net animation

Desambiguações de siglas